2112 – album dei Rush del 1976.
 2112 – brano musicale dei Rush del 1976.
 2112 Ulyanov – asteroide.
 2112-nen Doraemon tanjō (2112年ドラえもん誕生) – film giapponese di animazione del 1995 diretto da Ryōchi Maiya.
 2112 Tour – tour musicale dei Rush